Alburquerque sau Albuquerque este un nume de familie relativ frecvent întâlnit în limba portugheză. Se poate referi la

Locuri 

 Alburquerque, Badajoz, din Spania;
 Alburquerque, Bohol, din Filipine;
 Albuquerque, cel mai mare oraș din statul New Mexico, Statele Unite ale Americii.

Persoane având Albuquerque în compoziția numelui 

 Afonso de Albuquerque;
 Antonio Coelho de Sa e Albuquerque, politician brazilian al mijlocului secolului al 19-lea;
 Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque, politician brazilian al sfârșitului secolului al 19-lea;
 Francisco Elesbão Pires de Carvalho e Albuquerque, politician brazilian al începutului secolului al 19-lea, guvernator al statului brazilian Bahia;
 Manuel Joaquim de Albuquerque Lins (1852 — 1926), politician brazilian, guvernator al statului São Paulo între 1908 și 1912;
 Medeiros e Albuquerque (1867 - 1934), scriitor brazilian;
 Luís da Silva Mouzinho de Albuquerque, poet, om de știință și politician portughez al începutului secolului al 19-lea;

Persoane cu titlul nobiliar Alburquerque 

 Eleanor de Alburquerque;
 Sancho de Alburquerque;
 Conte de Alburquerque, important titlu nobiliar iberic din Evul Mediu, conform numelor de mai sus.

Alte utilizări 

 USS Albuquerque, vas de luptă al United States Navy din anii 1940, 
 Albuquerque (Neil Young), cântec al cantautorului american Neil Young, de pe albumul muzical Tonight's the Night
 Albuquerque (Al Yankovic), cântec al lui "Weird Al" Yankovic, care apare în Running with Scissors.

Nume proprii